Покча — название населённых пунктов в России:
 
 Покча — село в Чердынском районе Пермского края.
 Покча — село в Троицко-Печорском районе Республики Коми.